Альфред Саккомани (; род. 23 ноября 1924 года в Цюрихе, Швейцария — ум. 16 апреля 1994 года в Меннедорфе, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший в 1924 по 1930 год.

Достижения 

 1926
1-й Тур дю Лак Леман
2-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1927
1-й Романсхорн — Женева
 1929
3-й Тур дю Лак Леман
 1930
3-й Тур дю Лак Леман

Ссылки 
 Саккомани, Альфред на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонщики Швейцарии